Медвежий () — село в Горинчовской сельской общине Хустского района Закарпатской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 74 человека. Почтовый индекс — 90427. Телефонный код — 3142. Код КОАТУУ — 2125385602.

Ссылки 
 Медвежий на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Закарпатской области